Limopsis diegensis är en musselart som beskrevs av Dall 1908. Limopsis diegensis ingår i släktet Limopsis och familjen Limopsidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
diegensis